Cees Roozemond (1927-2008), Nederlands journalist en burgemeester.
 Cees Roozemond (1959), Nederlands sportbestuurder, zoon van bovenstaande.